Existuje více nositelů příjmení Larionov:

 Dmitrij Larionov (* 1985) – ruský vodní slalomář
 Igor Larionov (* 1960) – ruský lední hokejista
 Ivan Petrovič Larionov (1830–1889) – ruský hudební skladatel
 Michail Fjodorovič Larionov (1881–1964) – ruský malíř avantgardy
 Olga Nikolajevna Larionovová (* 1935) – ruská spisovatelka